Хай-Лайн, Хайлайн (от  — «высокая линия») — может означать:

 Хай-Лайн — надземный парк в Среднем и Нижнем Манхэттене, в районах Митпэкинг и Челси, США.
  — искусственный водный путь, используемый для ирригации, отдыха и обслуживания столичного района Денвер-Авроры.
 Хайлайн — одно из направлений слэклайна.

  — бывшее поселение в округе Империал, Калифорния, США.

См. также 
 Хайнлайн
 Хайлайнер